Fugleberget („Vogelberg“) ist der Name mehrerer Berge:

 Fugleberget (Troms), ein 97 m hoher Berg im norwegischen Fylke Troms
 Fugleberget (Finnmark), ein 254 m hoher Berg im norwegischen Fylke Finnmark
 Fugleberget (Spitzbergen), ein 569 m hoher Berg auf der Insel Spitzbergen
 Fugleberget (Jan Mayen), ein 167 m hoher Berg auf der Insel Jan Mayen